Редька посевная, или Редька огородная () — однолетнее или двулетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Название 
Под словом редька может пониматься как род Raphanus в целом (в котором, помимо вида Raphanus sativus, имеются также и другие: например, ), так и вид . На бытовом же уровне слово редька используется только по отношению к растениям, которые относятся к типовой разновидности этого вида: ; другие разновидности этого вида имеют собственные русские наименования: редис, дайкон, лоба.

Распространение 
Родина растения — Азия; оно с древнейших времён разводится как овощ. По другим источникам, редька впервые встречается в Египте и Китае. Изображение этого корнеплода есть на развалинах Карнакского храма, надписи на пирамиде Хеопса. Из семян редьки и египтяне, и китайцы производили распространённое в древнем мире растительное масло.

Из Египта редька попала в Древнюю Грецию. В дни чествования бога Аполлона греки приносили к его алтарю изображения трёх главных, по их понятиям, корнеплодов — редьки, свёклы и моркови. При этом редька была непременно золотой, свёкла — серебряной, а морковь — оловянной.

В Россию редька попала от народов Азии. Этот овощ был обязательным компонентом тюри. Из редьки изготовляли древнейшее народное лакомство — мазюню: нарезали корнеплод тонкими ломтиками, нанизывали на спицы и высушивали на солнце, толкли, просеивали сквозь сито и, получив редечную муку, варили её в белой патоке до загустения, прибавляя различные пряности.

В диком состоянии не известна. Культивируется по всей Европе, в Северной Америке, Австралии и умеренном климате Азии.

Ботаническое описание 
Корень утолщённый, съедобный, однолетний (редис) или двулетний (редька), реже тонкий (масличная редька), различной окраски — красной, белой, фиолетовой, розовой, чёрной.

Листья лировидно-перисто-надрезанные, реже листья цельные, верхняя лопасть крупная, число боковых лопастей от 2 до 6 пар.

Лепестки белые, розовые или фиолетовые.

Стручки широкие, несколько вздутые, голые или жёстко-волосистые, при созревании мягкие, внутри губчатые, с неясно намеченными полостями, но не членистые.

Экология 
Растение предпочитает перегнойную, глубокую, несколько влажную почву. Посев гнездовой. 

Из врагов на растение часто нападают земляные блохи. На редьке и редисе паразитируют грибы Botrytis cinerea, Cercospora atro-grisea, Phoma raphanicola.

Значение и применение

В кулинарии 
В пищу употребляют как корнеплоды (в основном в салатах и окрошках), так и молодую листву (в салатах, окрошках, супах).

Корнеплоды обычно употребляют в сыром виде. Они хрустящие и имеют острый, перечный вкус, вызваный присутствием глюкозинолатов и фермента мирозиназы, которые при соединении дают аллилизотиоцианат (также присутствующий в горчице, хрене и васаби).

В некоторых областях Франции из ломтиков редьки, поджаренных над пеплом, готовят суп.

В медицине 
Редька может применяться при лечении ряда болезней — коклюша, рака, кашля, гастрита, болезни печени и болезни жёлчного пузыря, запора, диспепсии, артрита, жёлчнокаменной и почечно-каменной болезни.

В промышленности 
Семена этого вида могут быть использованы для получения эфирного масла. Семена диких разновидностей содержат около 48 % масла, которое может быть использовано как биотопливо. Масличная разновидность редьки хорошо культивируется в районах с прохладным климатом.

В культуре 
Жители города Оахака-де-Хуарес, Мексика 23 декабря в рамках праздника «Christmas La Navidad» проводят фестиваль , на котором местные жители вырезают из корнеплодов фигурки религиозных персонажей и популярных людей и выставляют их на городской площади.

Прочее 
Хороший медонос. Продуктивность мёда сплошными зарослями 40—50 кг/га. Для пчеловодов ценна тем, что можно высеивать в определённые сроки и создавать медосбор в желаемый период. Мёд относится к числу быстро кристаллизующихся, поэтому его не следует оставлять пчёлам на зиму в качестве кормовых запасов.

Таксономия 
, Species Plantarum 2: 669. 1753.

Некоторые источники рассматривают этот вид в качестве подвида редьки полевой — ,  26: 255. 1910.

Синонимы

Представители 
В рамках вида выделяют ряд разновидностей:
 
 []
  — Дайкон, или Японская редька
  — Редька чёрная
  — Масличная редька
 
  — Редис

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Капустные
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Флора Австралии
Лекарственные растения
Медоносы
Корнеплоды
Сидераты